Высшая партийная школа — название ряда коммунистических высших партийных учебных заведений:
 Высшая партийная школа, объединение региональных заведений:
 Бакинская высшая партийная школа
 Горьковская высшая партийная школа
 Ленинградская высшая партийная школа
 Минская высшая партийная школа
 Московская высшая партийная школа
 Новосибирская высшая партийная школа
 Ростовская межобластная высшая партийная школа
 Саратовская межобластная высшая партийная школа
 Свердловская высшая партийная школа
 Хабаровская высшая партийная школа
 Высшая партийная школа имени Карла Маркса
 Высшая партийная школа при ЦК КПСС